Champ de coquelicots, tableau de Claude Monet peint en 1886.
 Champ de coquelicots, tableau de Gustav Klimt peint en 1907.
 Champ de coquelicots, œuvre de Catherine Feff réalisée en 2006.